Sixmile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sixmile Island (Illinois)
 Sixmile Island (Kentucky)
 Sixmile Island (Maine)
 Sixmile Island (New Hampshire)
 Sixmile Island (Pennsylvania)